Wartburgschule steht für

 Wartburgschule (Eisenach)
 Wartburg-Grundschule Münster

Siehe auch:
 Wartburg Kirchdorf School